Greenhorn – angielskie slangowe określenie młodej, niedoświadczonej osoby. Żółtodziób.

Miejscowości w USA:
 Greenhorn – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Plumas
 Greenhorn – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Baker